Забужье:
 Забужье — историческая область XIII — начала XX веков на левобережье Западного Буга в Забужской Руси.
 Забужье — село в Немировском районе Винницкой области.
 Забужье — село в Ковельском районе Волынской области.
 Забужье — село во Львовском районе Львовской области.
 Забужье — село в Червоноградском районе Львовской области.